Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Duitse club Borussia Dortmund hebben getraind vanaf 1963 tot op heden.

 

Borussia Dortmund
Trainers
Trainers